FIVB World Rankings è un sistema di classificazione per le squadre nazionali di pallavolo, il sistema si basa sull'attribuzione di determinati punteggi nei principali tornei.

La classifica rappresenta la forza attuale delle squadre nazionali e non il blasone dei successi di vecchia data.
Ogni torneo ha dei punteggi che vengono assegnati alle squadre in base ai piazzamenti, i punti vinti in un singolo torneo vengono ridotti ogni anno (generalmente del 25%, ma alcuni anche del 50%) e infine cancellati nel corso degli anni (al massimo 4).
Questo sistema è necessario per garantire che la classifica rispetti l'effettivo valore delle squadre nella situazione attuale, impedendo così che una squadra che ha dominato la scena mondiale per qualche anno, ma che poi ha smesso di vincere, possa comunque figurare in cima alla lista per un lungo periodo.

Senior World Rankings

Punti assegnati dalle competizioni internazionali

Under-23 World Rankings

Under-21 maschile e Under-20 femminile World Rankings

Under-19 maschile e Under-18 femminile World Rankings

Collegamenti esterni 
 Rankings, dal sito www.fivb.org

Pallavolo